Маєнн () — департамент на заході Франції, один з департаментів регіону Пеї-де-ла-Луар.
 Маєнн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн.
 Маєнн — річка у Франції.

Див. також 
 Маєн